Арле́ может означать:

Персоналии 
Арле́ () или, в дореволюционном написании, Гарле, Гарлей, — французская фамилия.
 
 Никола де Арле, сир де Санси (1546—1629) — французский политик и дипломат.
 Жак де Арле (?-1630) — любовник королевы Марго.
 Ашиль де Арле де Санси (1581—1646, барон де Санси) — французский священник из Сен-Мало.
 Франсуа II де Арле (1585—1653) — французский священник.
 Франсуа III де Арле де Шамваллон (1625—1695) — французский прелат.

См. также 
 Арлё